Валерий Баранов:
 Баранов, Валерий Алексеевич (род. 1957) — украинский политик, губернатор Запорожской области.
 Баранов, Валерий Петрович (род. 1948) — российский военачальник, генерал-полковник.